Sraosa em avéstico é uma divindade do Zoroastrismo, é um membro de Amesha Spentas, é uma personificação de obdiência e é o mensageiro do Deus Aúra-Masda.

Entre os século IX e XII na Pérsia antiga, foi relatado que esta divindade apareceu como Srosh. Na língua persa actual é equivalente a Sarosh. Ao contrário de outros Yazatas, Sraosha não tem equivalência Védica.

É responsável por guiar as almas dos falecidos na busca do seu caminho após a morte. É simbolicamente representado por um galo, que ao cantar mostra as suas virtudes religiosas.

O 17º dia do mês é dedicado a ele. O seu eterno oponente é Aesma Daeva.

Ver também 
 Aúra-Masda
 Amesha Spenta

Zoroastrismo